Oceanografia
 morze – naturalny zbiornik wodny, część oceanu

 Geografia Polski

 miejscowości:
 Morze – wieś w woj. podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Czyże 
 Morze – wieś w woj. podlaskim, w powiecie siemiatyckim, w gminie Grodzisk
 zbiorniki wodne:
 Morze – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim (górny odcinek rzeki Łyny) 
 stacje kolejowe:
 Morze – przystanek kolejowy w miejscowości Morze w województwie podlaskim

 Muzyka
 Morze (oryg. La Mer) – utwór Claude’a Debussy’ego
 Morze – album Ralpha Kamińskiego

 Czasopisma
 „Morze” – miesięcznik marynistyczny

 Kino i telewizja
 Morze – islandzki film z 2002 roku
 „Morze” – magazyn TVP nadawany w latach 90.
 PTV Morze – kanał telewizyjny

 Nazwisko
 Franciszek Morze
 Wincenty Morze

Zobacz też